IDS steht für:
 Boeing Integrated Defense Systems, heute Boeing Defense, Space and Security, US-amerikanisches militärisches Luft- und Raumfahrtunternehmen
 Index Catalogue of Visual Double Stars, Vorgänger des Washington Double Star Catalogs
 Industrial Data Space, eine Initiative zur Schaffung eines sicheren Datenraums
 Infant-directed speech, eine Varietät einer Sprache, die bevorzugt gegenüber Säuglingen und Kleinkindern gebraucht wird
 Informationsverbund Deutschschweiz, ehemaliger Verbund der Universitätsbibliotheken in der deutschsprachigen Schweiz
 Informix Dynamic Server, ein Datenbanksystem
 Institut für Deutsche Sprache (neu seit 2019: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache) in Mannheim
 International Dendrology Society, Internationale Gesellschaft für Baumkunde
 International Diesel Service, ein Anbieter von Kraftstoffdienstleistungen, siehe Kuwait Petroleum Corporation
 Internationale Dental-Schau, eine Messe für den zahnmedizinischen Bereich in Köln
 Intrusion Detection System, ein System zur automatisierten Erkennung von Angriffen auf Computernetzwerke
 Inventar depressiver Symptome,  Skala zur Beurteilung von Depression
 Irritables Darmsyndrom, ein Synonym für Reizdarmsyndrom
 Istarski demokratski sabor, eine politische Partei in Kroatien, siehe Istrische Demokratische Versammlung
 Iterative Deepening Search, ein Graphsuchalgorithmus, siehe Iterative Tiefensuche
 Iduronat-2-Sulfatase, ein in allen Lebewesen vorkommendes Enzym
 Tetranatriumiminodisuccinat, ein Natriumsalz der Iminodibernsteinsäure

IDS als Namensbestandteil:
 IDS-Grammatik, Grammatik der Deutschen Sprache (3 Bände, 1997)
 IDS Logistik, deutsche Kooperation für europaweite Stückguttransporte
 IDS Scheer Consulting, deutscher IT-Dienstleister
 IDS, deutsche IT-Unternehmensgruppe, siehe Vivavis
 Panavia Tornado IDS (Interdiction strike), ein Jagdbomber, siehe Panavia Tornado #Tornado IDS

IdS steht für:
 Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD, eine Funktionsstelle im Gefüge der Sicherheitspolizei der SS

i.d.S. steht für:
 in diesem/dem Sinn(e)
 in der Sache
 in der/dieser Sekunde

ids steht für:
 Idesa (ISO-639-3-Code), eine der edoiden Sprachen

Siehe auch:
 Ids-Saint-Roch

Abkürzung